Die Fußball-Bayernliga 1984/85 war die siebte Spielzeit der vom Bayerischen Fußball-Verband durchgeführten Bayernliga als Amateur-Oberliga. Meister wurde die SpVgg Bayreuth, die sich damit für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifizierte. Dort belegte sie in ihrer Gruppe den ersten Platz und stieg in die 2. Bundesliga auf. Vizemeister FC Augsburg startete bei der Amateurmeisterschaft. In die untergeordnete Landesliga stiegen der FC Wacker München, der FC Vilshofen sowie der 1. FC Schweinfurt 05 direkt ab. In der Bayernliga-Qualifikationsrunde scheiterte auch noch der MTV Ingolstadt und musste ebenfalls den Gang in die Landesliga antreten. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison 1985/86 der SV Heidingsfeld, die SpVgg Weiden und der SC Fürstenfeldbruck direkt in die Bayernliga auf, während die SpVgg Plattling und der TSV Eching den Umweg über die Qualifikationsrunde nehmen mussten.

Bayernliga-Saison 1984/85

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Bayernliga-Qualifikationsrunde 
Der Fünfzehnte der Bayernliga und die Zweiten der drei Landesliga-Staffeln, spielten in einer einfachen KO-Runde den letzten Teilnehmer für die Bayernliga-Saison 1985/86 aus.

|-
| colspan="5" | Halbfinale : in Geisenfeld und Sulzbach-Rosenberg

|-
| colspan="5" | Finale : in Ergolding

|}

Torschützenliste

Zuschauer 
In 306 Spielen kamen 449.607 Zuschauer ( 1.469 pro Spiel) in die Stadien.

Größte Zuschauerkulisse
9.000 FC Augsburg – TSV 1860 München (1. Spieltag)

Niedrigste Zuschauerkulisse
150 FC Bayern München Amateure – 1. FC 01 Bamberg (21. Spieltag) Nachholspiel
150 1. FC Nürnberg Amateure – FC Bayern München Amateure (33. Spieltag)

Bayernliga-Meister

Siehe auch 
 Fußball-Bundesliga 1984/85
 2. Fußball-Bundesliga 1984/85

Literatur 
 Kicker-Sportmagazin: Jahrgänge 1984 und 1985, Olympia-Verlag GmbH, ISSN

1985
Fußballsaison 1984/85